Akinori Nishizawa – ex calciatore giapponese
 Hiroyoshi Nishizawa – aviatore giapponese
 Junji Nishizawa – ex calciatore giapponese
 Kenta Nishizawa – calciatore giapponese
 Nishizawa Ippu – scrittore giapponese
 Ryūe Nishizawa – architetto giapponese